Carabao Island steht für:

 Carabao Island (Cavite), Insel in der Provinz Cavite, Philippinen
 Carabao Island (Romblon), Insel in der Provinz Romblon, Philippinen